Афсе́лиус (также встречается транскрипция Афце́лиус, Авцелиус; ) — шведская фамилия.

Известные носители:
 Афселиус, Адам (1750—1837) — шведский ботаник.
 Афселиус, Арвид-Август (1785—1871) — шведский романтик.
 Афселиус, Бьёрн (1947—1999) — шведский певец и композитор.
 Афселиус, Ивар (1848—1921) — шведский политический и общественный деятель, юрист.
 Афселиус, Мерта (1887—1961) — шведская художница по текстилю.
 Афселиус, Пер фон (1760—1843) — шведский врач и преподаватель медицины.